Саква:

 Саква — предмет снаряжения, небольшой мешок цилиндрической формы, приторачиваемый к седлу.
 Саква, Ричард (род. 1953) — британский политолог и педагог, публицист.